Сольр-ле-Шато:

 Сольр-ле-Шато — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, кантон Сольр-ле-Шато.
 Сольр-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.